Золота Риба — сузір'я Південної півкулі.
 Золота рибка () — прісноводна риба з родини Коропових ряду Коропоподібних.

Дивись також 
 Рибка